World Matchplay 1955 — главный турнир в мире снукера, проводившийся в Tower Circus, Блэкпул (Англия). Победителем турнира стал Фред Дэвис, выигравший в финале у Джона Палмена со счётом 37:34.

Результаты

Первый раунд 

Матчи из 61 фрейма

 Джейки Ри 31:19 Гарри Стокс 

 Джон Палмен 22:15 Рекс Уильямс

Ссылки 

 Global Snooker 

World Matchplay (снукер)
1955 год в снукере
Чемпионат мира по снукеру